Bernard Helffer (1949-), mathématicien français ;
 Claude Helffer (1922-2004), pianiste français ;
 Mireille Helffer (1928-2023), ethnomusicologue française.